Grad u Danskoj:
 Vejle, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Vejle (općina), općina u regiji Južna Danska